W43 peut faire référence à :
 Exposition aux vibrations, d’après la classification internationale des maladies ;
 W43, la quarante-troisième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres